Есиркенов — фамилия; имеет женскую форму Есиркенова.
 Есиркенов, Досжан Русланович (род. 1985) — казахстанский профессиональный хоккеист, правый нападающий.
 Есиркенов, Рустам Русланович (род. 1980 года) — казахстанский профессиональный хоккеист.